Stora Högholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Högholmen, Sibbo, Nyland, 
 Stora Högholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Högholmen (olika betydelser)
Lilla Högholmen

Robotskapade Finlandförgreningar